GUI се може односити на:

 Графичко корисничко сучеље
 Глобално јединствени идентификатор ()